Diéguez est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Onomastique 
Diéguez est un patronyme espagnol composé du prénom masculin  et du suffixe à valeur patronymique -ez qui signifie « fils de », conformément à la tradition patronymique espagnole. Diéguez signifie donc « fils de Diego ».

Patronyme 

 Manuel de Diéguez (1922-2019), écrivain et philosophe français ;
 Miguel Ángel Viso Diéguez (1971-), homme politique espagnol ;
 Verónica Diéguez (1989-), joueuse argentine de rink hockey.

Patronyme hispanique